Биритское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Балаганском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Бирит.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 590 человек, в том числе 297 мужчин и 293 женщины.

Населённые пункты 
 село Бирит
 деревня Одиса

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области